Nysätertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nysätertjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (12,9 ha)
Nysätertjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (3,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn